Miejscowości w USA:
 Ansley – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
Gminy w USA:
 Ansley (ang. Ansley Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
W Wielkiej Brytanii:
 Ansley – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)